

Persone

Droz
 Droz, ring name di Darren Drozdov – saggista ed ex wrestler statunitense
Evelio Droz – ex cestista portoricano
Numa Droz – politico svizzero
Rudolf Droz – calciatore tedesco

Cognomi composti
Jules Amez-Droz – schermidore svizzero
Jules Humbert-Droz – politico, scrittore e giornalista svizzero
Pierre Jaquet-Droz – orologiaio svizzero